Dit is een lijst van planetoïden 50601-50700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50601) - || 2000 EY49|| 6 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (50602) - || 2000 EM50|| 10 maart 2000 || P. G. Comba
|-
| (50603) - || 2000 EK54|| 9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50604) - || 2000 EZ54|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50605) - || 2000 EJ55|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50606) - || 2000 ES55|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50607) - || 2000 EE56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50608) - || 2000 EL56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50609) - || 2000 EU56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50610) - || 2000 EW56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50611) - || 2000 EL57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50612) - || 2000 EZ57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50613) - || 2000 ER58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50614) - || 2000 EJ59|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50615) - || 2000 EG60|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50616) - || 2000 EH61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50617) - || 2000 EG62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50618) - || 2000 EH62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50619) - || 2000 EM62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50620) - || 2000 ES62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50621) - || 2000 EO63|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50622) - || 2000 ER63|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50623) - || 2000 EC65|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50624) - || 2000 EL65|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50625) - || 2000 EL66|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50626) - || 2000 EY67|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50627) - || 2000 EZ68|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50628) - || 2000 EA69|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50629) - || 2000 EG69|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50630) - || 2000 EK70|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50631) - || 2000 EL71|| 9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50632) - || 2000 EO74|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50633) - || 2000 EA75|| 11 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50634) - || 2000 EO75|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50635) - || 2000 EY76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50636) - || 2000 EH77|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50637) - || 2000 EG79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50638) - || 2000 EP79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50639) - || 2000 EV79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50640) - || 2000 EX79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50641) - || 2000 EM84|| 6 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50642) - || 2000 EK86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50643) - || 2000 EU86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50644) - || 2000 EP87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50645) - || 2000 EQ87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50646) - || 2000 EA88|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50647) - || 2000 EN88|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50648) - || 2000 EL89|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50649) - || 2000 EK90|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50650) - || 2000 EV90|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50651) - || 2000 EO91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50652) - || 2000 ER91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50653) - || 2000 EV92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50654) - || 2000 EH93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50655) - || 2000 EL94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50656) - || 2000 EM94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50657) - || 2000 EN94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50658) - || 2000 ES94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50659) - || 2000 EW94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50660) - || 2000 EJ95|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50661) - || 2000 EN95|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50662) - || 2000 EG97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50663) - || 2000 EY102|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50664) - || 2000 EY103|| 14 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50665) - || 2000 EK104|| 14 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (50666) - || 2000 EQ104|| 13 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50667) - || 2000 ES104|| 13 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50668) - || 2000 EO105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50669) - || 2000 ES105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50670) - || 2000 EY105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50671) - || 2000 EL107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50672) - || 2000 EN107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50673) - || 2000 EQ107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50674) - || 2000 ES107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50675) - || 2000 ED108|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50676) - || 2000 EQ108|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50677) - || 2000 ED109|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50678) - || 2000 EQ109|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50679) - || 2000 EZ109|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50680) - || 2000 EQ110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50681) - || 2000 EG111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50682) - || 2000 EJ111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50683) - || 2000 EN111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50684) - || 2000 ER111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (50685) - || 2000 EV113|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50686) - || 2000 EZ113|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50687) - || 2000 EC117|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (50688) - || 2000 EX118|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50689) - || 2000 EJ119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50690) - || 2000 ER119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50691) - || 2000 ET122|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50692) - || 2000 EB124|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50693) - || 2000 EF124|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50694) - || 2000 EM124|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50695) - || 2000 EU126|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50696) - || 2000 EX127|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50697) - || 2000 EL128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50698) - || 2000 EY128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50699) - || 2000 EC129|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50700) - || 2000 EM129|| 11 maart 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten